«Неудовлетворённое сексуальное напряжение» — эротическая комедия испанского режиссёра Мигеля Анхеля Ламаты, известного по фильму «». Категория 18+.

Сюжет 
Джаз Ромеро () — известная испанская писательница, которая произвела сенсацию своей новой книгой «Неудовлетворённое сексуальное напряжение». Неожиданно она проявляет интерес к Селесте (), невесте Хуанхо (Феле Мартинес) и её проблемам с женихом. Хуанхо работает профессором литературы в университете, в котором учится Нико (Адам Езерский). В обмен на хорошие оценки Нико следит за Селестой и её любовником Сверлом (), рок-музыкантом из группы «Сверло и три шурупа». Джаз, в свою очередь, следит за ними. И у каждого из персонажей есть свой «скелет в шкафу».

Роли 
 Феле Мартинес — Хуанхо
  — Джаз/Хасинта
  — Селеста
 Амайя Саламанка — Кармен (Ребека)
 Адам Езерский — Нико
  — Люсия
  — Сверло
  — Эду
 Самуэль Миро́ — Феде
  — Педро

Интересные факты 
 Исполнитель роли Сверла — известный испанский актёр и певец  записал 5 альбомов и 3 сингла.
 Ребека — насмешливое прозвище Кармен (Амайя Саламанка) означает: «две стипендии»(re-beca).

Ссылки 
 Трейлер к фильму 

Кинокомедии Испании
Фильмы-мелодрамы Испании
Кинокомедии 2010 года
Фильмы о писателях
Фильмы Испании 2010 года